Utterklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterklobben, Åland, skär, 
 Utterklobben, Houtskär, 
 Utterklobben, Kimitoön, 
 Utterklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Utterklobb
Utterkobben
Utterkobbarna
Utterklinten

Robotskapade Finlandförgreningar